Palina kann sowohl Vor- als auch Nachname sein:

 Irina Wladimirowna Palina, ehemalige russische Tischtennisspielerin
 Palina Pechawa, ehemalige weißrussische Tennisspielerin
 Palina Rojinski, russisch-deutsche Moderatorin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Inside – Unterwegs mit Palina, deutsche Fernsehsendung mit Palina Rojinski